Plotinopolis ist:

 Plotinopolis (Thrakien), eine antike Stadt in Thrakien
 Titularbistum Plotinopolis, ein auf die Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche